Meysenbug ist der Familienname folgender Personen:

 Georg von Meysenbug (1558–1597), Hofmeister und Rat des Landgrafen Moritz von Hessen-Kassel
 Heinrich von Meysenbug (1742–1810), deutscher Politiker, Letzter des hessischen Uradelsgeschlechts 
 Carl Rivalier von Meysenbug (1779–1847), kurhessischer Minister, 1825 in Hessen geadelt
 Alfred Rivalier von Meysenbug (1940–2020), Künstler und Comic-Zeichner
 Malwida Rivalier von Meysenbug (1816–1903), deutsche Schriftstellerin
 Wilhelm Rivalier von Meysenbug (1813–1866), badischer Diplomat und Politiker

Meysenbug steht für:

 Meysenbug, hessisches Uradelsgeschlecht (erloschen 1810)
 Rivalier von Meysenbug, 1825 in Hessen geadeltes Hugenottengeschlecht 
 Schloss Meysenbug, Niedersachsen (im Besitz der Freiherren Rivalier von Meysenbug)